Отворено првенство Канаде је професионални тениски турнир за жене и мушкарце. Први турнир је одржан 1892. као тениско првенство Канаде да би после 1968. постао Отворено првенство Канаде. Од оснивања турнир је променио више имена (зависно од спонзора), па се тренутно зове Роџерс куп ().

Од 1982. сваке парне године женски турнир се одржава у Монтреалу, а непарне у Торонту. Исто тако наизменично одржава се мушки турнир само другачијим редоследом: Монтреал (непарна) а Торонто (парна). Такмичење у Торонту игра се у Авива центру (Aviva Centre), а на Parc Jarry у Монтреалу.

Турнир се одржава три недеље пре Отвореног првенства САД.

Отворено првенство Канаде је турнир Премијер 5 серије за жене, а АТП мастерс 1000 за мушкарце. До 1968. се играо на трави, до 1973. на земљи, а од 1974. игра се на отвореним теренима са тврдом подлогом.

Имена турнира

Поени и новчана награда (2021)

Мушкарци 

Извор:

Жене 

Извор:

Протекла финала

Мушкарци појединачно

Жене појединачно

Мушки парови

Женски парови

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација  
 Профил турнира на сајту АТП 
 Профил турнира на сајту ВТА 
 Сателитски снимак терена у Parc Jarry Монтреалу
 Сателитски снимак терена у Aviva Centre у Торонту

Канада
Канада
Спорт у Канади
Спорт у Торонту